Benilloba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benilloba (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benilloba (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar